Termenul „Amora” se poate referi la:

Amora oraș în Portugalia
Amora (ebraică)